Secretari d'Estat dels Estats Units, cap del Departament d'Estat dels Estats Units encarregat dels afers exteriors
 Secretari d'estat (Espanya), càrrec orgànic immediatament inferior al ministre en la jerarquia dels ministeris espanyols
 Secretari d'Estat (Monarquia Absolutista borbònica), càrrec que exercien les funcions del monarca del poder executiu per delegació directa durant la monarquia absolutista borbònica (1714-1833)
 Secretari d'Estat d'Afers Exteriors i del Commonwealth, membre del govern britànic
 Secretaria d'Estat de la Santa Seu, realitza les funcions polítiques i diplomàtiques de la Ciutat del Vaticà i de la Santa Seu